Association Sportive Oussou Saka é um clube de futebol do Benim. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol do Benim